Koninklijke Hoger Op Wolvertem Merchtem is een Belgische voetbalclub uit Meise en Merchtem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3155 en heeft blauw-rood als kleuren. De club is het resultaat van een fusie tussen SC Wolvertem en FC Merchtem 2000.

Geschiedenis
Wolvertem SC sloot aan bij de Belgische Voetbalbond in het begin van de jaren veertig, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wolvertem bleef verschillende decennia in de provinciale reeksen spelen.

In 1976 bereikte de club voor het eerste de nationale reeksen. Het bleef voorlopig echter bij dit ene seizoen Vierde Klasse; Wolvertem werd laatste en degradeerde weer. In 1986 promoveerde Wolvertem nog eens naar de nationale Vierde Klasse. De club eindigde zijn eerste seizoen op een voorlaatste plaats, en verdween zo opnieuw na amper één jaar.

In 1989 promoveerde men opnieuw naar Vierde Klasse. Ditmaal eindigde men net boven de degradatiezone, en voor het eerst kon men zich handhaven in Vierde Klasse. Het was echter maar uitstel, een jaar later werd men weer laatste en zo zakte de club in 1991 weer naar de provinciale reeksen. In het seizoen 1995/96 werd de club weer kampioen in Tweede Provinciale. Wolvertem bleef de volgende jaren in Eerste Provinciale spelen.

In 2013 werd Wolvertem kampioen in Eerste Provinciale. Na ruim twee decennia promoveerde de club zo opnieuw naar de nationale reeksen.

In 2016 vormde Wolvertem samen met FC Merchtem 2000 de nieuwe fusieclub Hoger Op Wolvertem Merchtem.

De dames (oorspronkelijk FC Merchtem 2000) werden in 2018 kampioen in eerste en in tweede provinciale, beiden zonder een enkele nederlaag, zodat de eerste ploeg naar nationale promoveerde en de tweede de plaats van de eerste ploeg overnam in eerste provinciale.

Resultaten

Externe link
 Officiële website

Merchtem
Merchtem
Sport in Meise
Wolvertem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant